Bucyrus (Dakota del Nord)
 Bucyrus (Kansas)
 Bucyrus (Missouri)
 Bucyrus (Ohio)